I Wiesbaden Phantoms sono una squadra di football americano di Wiesbaden, in Germania, fondata nel 1984.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Bundesliga/GFL

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

2. Bundesliga/GFL2

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Regionalliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Oberliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Landesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Verbandsliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Aufbauliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Note

Collegamenti esterni